Парламент Китая может означать следующее:
 Всекитайское собрание народных представителей — высший орган Китайской Народной Республики.
 Законодательный Юань — высший законодательный орган Китайской Республики.